Велика Булгарія — термін, який використовували візантійські історики стосовно утигурів під час правління булгарського керманича Кубрата в 7-му столітті від Р. Х. на північ від Кавказьких гір в степу між Дністром і Нижньою Волгою.
 Волзька Булгарія — держава, яка існувала у VII—XIII сторіччі навколо злиття Волги і Ками.
 «Булгарія» — річковий круїзний двопалубний теплохід. 10 липня 2011 року затонув у Куйбишевському водосховищі в районі села Сюкеєво (Татарстан) на глибині 20 метрів.
 Булгарія — рід грибів, наукова назва Bulgaria.